Cette page contient les pages d'homonymie de Robert Abbot et Robert Abbott.

Robert Abbot ou Abbott peut désigner : 

  (1560-1617), évêque de Salisbury ;
 , théologien puritain ;
 Robert Abbott (1858-1940), métallurgiste anglais ;
 , évêque de Sherborne ;
  (1830-1901), homme politique d'origine irlandaise en Nouvelle-Galles du Sud ;
  (1770-1852), homme politique du Michigan ;
 Robert Sengstacke Abbott (1870-1940), avocat et éditeur afro-américain ;
 , ancienne demeure de l'abbé Robert Sengstacke ;
 Robert Tucker Abbott (1919-1995), oncologue et malacologue américain ;
  (né en 1964), réalisateur et producteur de télévision américain ;
 Robert Abbott, un fondateur d' ;
 Robert Abbott (1933-2018), concepteur de jeux américain ;
 , homme politique anglais du XVe siècle ;
  (1932-2010), juge de la Cour suprême du Kansas.